Окаванго:

 Окаванго — область в Намибии.
 Окаванго — река в юго-западной Африке.
 Окаванго (или дельта Окаванго) — болото в Ботсване.

Фильмы 
 Окаванго (телесериал, 1993) 
 Вдоль по Окаванго — 2018-го года. 
 Окаванго: река мечты — 2019-го года.